Rudan kan avse:

Rudan (shahrestan) – en delprovins i Hormozgan, Iran
Rudan (stad) – en stad i Hormozgan, Iran
Rudans naturreservat – ett naturreservat i Haninge kommun
Nedre Rudasjön – en sjö i Haninge kommun
Övre Rudasjön – en sjö i Haninge kommun
Rudans gård – i Haninge kommun

Se även 
Ruda